Перша ліга СРСР з футболу 1973 — третій чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Чорноморець» (Одеса). Чемпіонат тривав з 9 квітня по 2 листопада 1973 року.

Підсумкова таблиця 

Примітка: У випадку, якщо матч завершувався внічию, команди пробивали післяматчеві пенальті; переможець серії пенальті отримував 1 очко, переможений - 0.

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:
 «Металіст» — Анатолій Демченко (13). 

 «Металург» — Еміль Губаній (22), Микола Куличенков (7), Микола Пензін (5), Михайло Соколовський (5).

 «Спартак» (Івано-Франківськ) — Віктор Козін (6), Віктор Аністратов (6), Степан Чопей (6).

 «Чорноморець» — Анатолій Шепель (38), Віктор Томашевський (13), Володимир Бутенко (7), Віктор Боровиков (5).

Посилання 
 Перша ліга - 1973 
 Перша ліга - 1973   
 Soviet Union 1973  

73
СРСР